Мас () — одиниця об'єму, що дорівнює 1 літру. Міра об'єму пива та коктейлів. Поширена переважно у Баварії та Швабії. Інша її назва — масовий кухоль ().

Мас (, , ) — іспанське, каталонське і німецьке прізвище.

Персоналії 
 Аріст Мас (; 1836—1903) — німецький підприємець, банкір, громадський діяч і благодійник у Російській імперії. Син Ернста Маса.
 Артур Мас (;  1956) — каталонський політик.
 Ернст Мас (; 1807—1880) — німецький підприємець, банкір, громадський діяч і благодійник у Російській імперії. Син Йоахіма Маса.
 Йоахім Мас (; 1758—1836) — німецький підприємець у Російській імперії.
 Йоганн Йоахім Мас (; 1718—1783) — німецький підприємець, засновник російської лінії в родині великих підприємців Гамбурга. Жив і діяв у Російській імперії XVIII — початку XX століття.
 Карлес Мас (;  1993) — іспанський футболіст.
 Оскар Мас (;  1946) — аргентинський футболіст.
 Мануель Мас-і-Рібо (; 1946—2001) — андоррський юрист, політик і письменник.

Іспанські прізвища
Каталонські прізвища
Німецькі прізвища